Albești se poate referi la:

 Comune din România
 Albești, comună în județul Botoșani
 Albești, comună în județul Constanța
 Albești, comună în județul Ialomița

 Localități din România:
 Albești, Argeș, reședința comunei Albeștii de Muscel
 Albești, sat în comuna Răbăgani, județul Bihor
 Albești, reședința comunei cu același nume din județul Botoșani
 Albești, sat în comuna Smeeni, județul Buzău
 Albești, reședința comunei cu același nume din județul Constanța
 Albești, sat în comuna Șimnicu de Sus, județul Dolj
 Albești, reședința comunei cu același nume din județul Ialomița
 Albești, sat în comuna Brăești, județul Iași
 Albești, Mureș, reședința comunei cu același nume
 Albești, sat în comuna Poboru, județul Olt
 Albești, Teleorman
 Albești, Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Albești (Delești), Vaslui

 Localități din România cu nume compuse:
 Albești-Muru, Prahova
 Albești-Paleologu, Prahova, reședința comunei cu același nume
 Albeștii Bistriței, Bistrița-Năsăud
 Albeștii Pământeni, Argeș, reședința comunei Albeștii de Argeș
 Albeștii Ungureni, Argeș, sat în aceeași comună

Vezi și 
 Râul Albești (dezambiguizare)

 Alb (dezambiguizare)
 Albi (dezambiguizare)
 Albiș (dezambiguizare)
 Albeni (dezambiguizare)

Toponime românești